Barkey ist der Familienname folgender Personen:

 Karen Barkey (* 1958), US-amerikanischer Soziologin
 Lex Barkey, Tontechniker und Musikproduzent